Стамбульская профессиональная лига 1952 () — 48-й сезон Стамбульской футбольной лиги. Он начался 5 января 1952 года и закончился 25 мая 1952 года.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на mackolik.com 
 Статистика лиги и матчи «Фенербахче» 

1952
Турция
Спорт в Турции в 1952 году